A Menedzsment Akadémia egy 1989 óta évente megrendezett nyári, szakmai tábor a BME Management Szakkollégium szervezésében. A tábor célja, hogy szakmai és gyakorlati tapasztalatot, illetve közösségi élményt nyújtson a résztvevők számára. A Menedzsment Akadémia rendszerint egy kiemelt témára fókuszál a menedzsment- és vezetéstudomány területén.

A Menedzsment Akadémia alappillérei a szakmaiság, a közösségépítés és a szórakozás, a tábor 5-7 napja során ezek mentén szerveződnek a programok. Az esemény szakmai koncepciója a készségfejlesztést helyezi a középpontba - tréningeken, kiemelkedő szakemberek interaktív workshopjain és vállalati problémák megoldását célzó esettanulmányokon keresztül nyújtunk lehetőséget a résztvevők problémamegoldó, kreatív és prezentációs készségeinek fejlesztésére. Szintén kiemelt fontossággal bír a szakmai programok kialakítása során a táborozók csoportmunkában való eredményességének erősítése. A tábor másik fő célja, hogy annak végére egy értékes közösség alakuljon ki az 50-100 résztvevő, szervező és szakmai partner között. Mindezek érdekében az intenzív szakmai munka mellett a megszokott és néhány különlegesebb tábori szabadidős programra is lehetőséget biztosít a tábor, például rendszerint vannak csapatsportokkal, játékos versenyekkel és strandolással töltött délutánok az esti bulik mellett.

A tábor témája 
A Menedzsment Akadémia szakmai programja évről évre egy-egy olyan témakör köré szerveződik, amelyek az aktuális nemzetközi trendeket tükrözik, valamint kiemelt fontossággal bírnak a magyar üzleti világban. A tábor célja minden esetben ezeket a témákat közelebb hozni az egyetemista résztvevőkhöz, valamint lehetőséget biztosítani számukra, hogy alkossanak az adott témakörben és fejlesszék magukat. Ezáltal 1989 óta csaknem minden évben megrendezett Menedzsment Akadémián több alkalommal került megszervezésre esettanulmányi verseny a strukturált üzleti gondolkodás fejlesztésére, készségfejlesztő tréningek különböző személyes készségekre fókuszálva, továbbá startupok indításával és menedzselésével foglalkozó workshopok és versenyek is.

2010 
A 2010-ben Balatonalmádiban megrendezett Menedzsment Akadémia szakmai gerincét vállalati csapatvezetéshez kapcsolódó tréningek, valamint két nagyvállalat - ExxonMobil és Magyar Telekom - által szervezett esettanulmányi versenyek alkották. A tábor a következőképpen zajlott: a résztvevők összekovácsolódását segítő csapatépítő programokat kétnapos tréningek követték. Majd a Menedzsment Akadémia végén az imént említett vállalati partnerek által alakított, a vállalatok üzleti problémáihoz és lehetőségeihez kapcsolódó esettanulmányi versenyek zárták a tábor szakmai részét.

A Menedzsment Akadémia 2010 szakmai partnerei:
 Ad Sidera
 Corporate Values
 ExxonMobil
 Magyar Telekom
 Synergia Stúdió

2011 
A 2011-es tábor szakmai keretét a strukturált üzleti gondolkodás adta, így a táborozók egy olyan programsorozaton vettek részt, amit leginkább egy többfordulós esettanulmányi verseny és egy szimulációs verseny keresztezéseként jellemezhetünk. A szakmai program első napján egy csapatépítésre került sor, majd ezt több párhuzamosan futó kétnapos készségfejlesztő tréningek követés. Mindezek után a háromnapos esettanulmányi verseny következett naponta 1-1 fordulóval, amelyekre egy rövid esettanulmánymegoldó workshop és egy délutános prezentációstechnika tréning készítette fel a résztvevőket. A tábor alapjául szolgáló üzleti szimuláció során 3-4 fős csapatok egy-egy tanácsadó vállalat vezetésének szerepében versenyeztek egymással 3 napon keresztül maximum 5 szereplős piacon, ahol különböző vállalati problémákkal szembesültek, különböző iparágakból érkező megbízások által.

A csapatok munkáját egy mentorgárda segítette, akikhez a szimuláció során a táborozók kérdésekkel fordulhattak. A tanácsadást három különböző piacon és témakörben gyakorolták a résztvevők, elemezve versenytársakat, piaci trendeket, továbbá ajánlásokat készítettek a három vezető vállalatnak. A szimulációs verseny utolsó része az elkészített tervek és megoldások prezentálása volt, amelyek szakmai minőségét és megalapozottságát a zsűri bírálta el.

A Menedzsment Akadémia 2011 szakmai partnerei:
 Accenture
 IFUA Horváth & Partners Kft., Kókai Zsuzsanna okl. közgazdász, vezetési tanácsadó
 KPMG, Kozma Miklós, vezető könyvvizsgáló és tanácsadó társaság tanácsadó szakembere, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa
 MOL Nyrt., Nagy-György Zoltán okl. közgazdász, Ellátási Lánc Menedzsment projektvezető
 NanoTi, Tóth Krisztián a BME Management Szakkollégium egykori elnöke, Business Developer, Senior VP at Entrepreneurship Foundation Hungary, Business Developer at Freelance and Startup Projects

2013

A 2013-as Menedzsment Akadémia fókuszában a társadalmi vállalkozások, a társadalmi innováció állt. A tábor résztvevői egy startup képzés keretei között előadások, workshopok során elsajátíthatták a vállalkozásindításhoz szükséges alapismereteket. A tábor célkitűzése az volt, hogy a résztvevők a megszerzett tudás fejében képesek legyenek üzleti ötletükből üzleti modellt, működőképes vállalatot kialakítani. A csapatok munkáját tapasztalt mentorok segítették, a kidolgozott prezentációkat pedig a tábor végén szakértő zsűri értékelte, valamint visszajelzéseket, iránymutatást adtak azzal kapcsolatban, hogy merre érdemes fejlődniük a vállalkozási ötleteknek.

A Menedzsment Akadémia 2013 szakmai partnerei:
 Day One Capital, Pásztor Aurél
 Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség
 Megoldás.Most, Hűvös Ágnes
 NESsT, Tóth Laura
 StartUpdate, Kádas Péter
 Thehub.hu, Dehelán Gábor
 Tresorit, Nagy Szabolcs

Források
 A Menedzsment Akadémia honlapja
 A BME Management Szakkollégium honlapja

Magyarországi oktatásügy
Veszprém megye